Казаковщина — название населённых пунктов в России:

 Казаковщина — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Казаковщина — деревня в Мурашинском районе Кировской области.